Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 132001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 lutego 2002 do 11 października 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

132001-132100

132101-132200

132201-132300

132301-132400

132401-132500

132501-132600

132601-132700

132701-132800

132801-132900

132901-133000

Przypisy 

Lista planetoid 132001-133000